В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Los Angeles 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6-2, 2-6, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (переможниця)
  Мартіна Навратілова (фінал)
  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
  Маргарет Корт (півфінал)

 Розмарі Казалс (півфінал)
 Діанне Фромгольтц (2-ге коло)
 Крістін Шоу (1-ше коло)
 Бетті Стеве (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

LA Women's Tennis Championships